Nuussuup Qulaa bezeichnet:
 Nuussuup Qulaa (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Nuussuup Qulaa (Berg, Sisimiut, nördlich), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Nuussuup Qulaa (Berg, Sisimiut, südlich), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland